Теслин:
 Теслин (материал)
 Теслин (озеро) — в Британской Колумбии и Юконе, Канада.
 Теслин (река) — там же.
 Теслин — деревня в Юконе на берегу озера.
 Теслин — индейская резервация на берегу реки.
 Теслин (фамилия)

См. также 
 Теслин-Пост 13 — индейская резервация на берегу озера.